Alma River ist der Name folgender Flüsse:

 Alma River (Neuseeland), Fluss auf der Südinsel Neuseelands
 Alma River (Collingwood River), Nebenfluss des Collingwood River in Tasmanien, Australien
 Alma River (Lyons River), Nebenfluss des Lyons River, Westaustralien

Siehe auch:
 Alma (Fluss) auf der Krim, Mündung in das Schwarze Meer